Краснока́мский моне́тный двор (в 1941—1949) — временный монетный двор, специализировавшийся на изготовлении орденов, медалей и монет.

История 
В августе 1941 года, в связи с начавшейся Великой Отечественной войной, основная часть оборудования Ленинградского монетного двора была эвакуирована в город Краснокамск Молотовской области (ныне — Пермский край). Краснокамский монетный двор расположился в помещениях бумажной фабрики «Гознак». В связи с блокадой Ленинграда и вступлением многих рабочих и служащих Ленинградского монетного двора в отряды народного ополчения, на создаваемый Краснокамский монетный двор было откомандировано всего около сорока квалифицированных работников, которые в октябре 1941 года запустили его в эксплуатацию (выпускались ордена, медали СССР и монеты). Краснокамский монетный двор по своей производственной мощности не удовлетворял возросшую потребность в орденах и медалях, а возможностей для его расширения не было, поэтому Совет Народных Комиссаров СССР поручил Наркомфину СССР создать Монетный двор в Москве, которому были выделены производственные помещения на территории Московской печатной фабрики «Гознак».

Продукция

Ордена СССР 
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны
 Орден Славы III степени
 Орден Ушакова

Медали СССР 
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За оборону Одессы»
 Медаль «За оборону Севастополя»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Монеты СССР 
Монеты СССР в 1942—1943 годах выпускались исключительно на Краснокамском монетном дворе. В 1944 году возобновил производство Ленинградский монетный двор, а в 1946 выпуск монет на монетном дворе в Краснокамске прекратился.

См. также 
 Воспоминания Серафимы Ильиничны Дятюковой — бывшей сотрудницы Краснокамского монетного двора

Примечания 

Монетные дворы
Предприятия Краснокамска
Исчезнувшие организации  Краснокамска
Исчезнувшие предприятия Пермского края